White Blood Cells — третій студійний альбом американського дуету The White Stripes, який був випущений 3 липня 2001 року.

Композиції 
 Dead Leaves and the Dirty Ground - 3:04
 Hotel Yorba - 2:10
 I'm Finding It Harder to Be a Gentleman - 2:54
 Fell in Love with a Girl - 1:50
 Expecting - 2:03
 Little Room - 0:50
 The Union Forever - 3:26
 The Same Boy You've Always Known - 3:09
 We're Going to Be Friends - 2:22
 Offend in Every Way - 3:06
 I Think I Smell a Rat - 2:04
 Aluminum - 2:19
 I Can't Wait - 3:38
 Now Mary - 1:47
 I Can Learn - 3:31
 This Protector - 2:12

Джерела 
 White Blood Cells  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми The White Stripes
Музичні альбоми 2001
Альбоми V2 Records
Платинові музичні альбоми
Золоті музичні альбоми
Рок-альбоми